

Троїцький район — район, Алтайський край
 Троїцький район — район, Челябінська область

Колишні райони 
 Троїцький район — район, Луганська область, Україна
 Троїцький район — район, Ленінградська область, РРФСР
 Троїцький район — район, Одеська область, УРСР
 Троїцький район — назва Попільнастівського району Олександрійської округи Катеринославської губернії УСРР до 1924 року